10 Гончих Псов, 10 Canum Venaticorum, сокр. 10 CVn — звезда в северном созвездии Гончих Псов. Звезда имеет видимую звёздную величину 5.95m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом на пригородном небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  ().

Звезда наблюдается севернее 51° ю. ш., то есть практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением Антарктиды. Лучшее время наблюдения — апрель.

Свойства звезды 
Спектральный класс 10 Гончих Псов — , что означает, что звезда очень похожа на Солнце: её масса () и радиус () несколько меньше солнечного, но сама звезда немного ярче нашего Солнца (), также это указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей жёлтый оттенок звёзды G-типа.

Для того чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии  (то есть почти на орбиту Земли). Причём с такого расстояния 10 Гончих Псов выглядела бы абсолютно, как наше Солнце, каким мы его видим с Земли — 0,5° (угловой диаметр нашего Солнца тоже 0,5°).

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть несколько меньше солнечной (). Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению с Солнцем, но 10 Гончих Псов имеет гораздо меньшую металличность, чем Солнце: содержание железа в ней относительно водорода составляет только 30 % от солнечного. 10 Гончих Псов имеет возраст , а это значит, что она на  старше Солнца.

C вращением звезды возникают некоторые сложности: с одной стороны, в одной работе указано, что экваториальная скорость вращения звезды равна  (то есть, звезда вращается со скоростью практически в 4 раза больше солнечной и ей, чтобы сделать один оборот, требуются порядка 6,5 дней), но с другой стороны, в другой работе указывается, что звезде требуется порядка 13 дней, чтобы совершить полный оборот. Как разрешить данное противоречие, не ясно, возможно это просто ошибки измерений. С третьей стороны, звезда на  старше Солнца, а звёзды с возрастом замедляют своё вращение, то есть скорость вращения звезды должна быть меньше или равна . В третьей работе указывается, что скорость вращения звезды меньше , и это, как кажется, более правильная оценка. Соответственно, чтобы сделать полный оборот, звезде требуется более 52 суток.

Избыток инфракрасного излучения на длине волны  был обнаружен у звезды 10 Гончих Псов, что, скорее всего, указывает на наличие околозвёздного диска. Модель диска лучше всего соответствует широкому пылевому кольцу с радиусом  (то есть между орбитами Плутона () и Эриды (), которое наклонено под углом 56° к линии обзора с Земли вдоль позиционного угола 111,2 °.

Звезда имеет собственное движение  по направлению 291,6° с севера на юг. Радиальная гелиоцентрическая скорость звезды очень высока и равна  и это показывает, что звезда является посетителем из другой части Галактики, а также значит, что звезда удаляется от Солнца со скоростью почти в 8 раз большей, чем у местных звёзд Галактического диска.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды 10 Гончих Псов (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой на расстоянии 20 световых лет нет ярких звёзд, а только 28 красных карликов спектрального класса K и M и 2 белых карлика.

Примечания

Ссылки 
 

Гончие Псы (созвездие)
Объекты HD и HDE
Объекты HIP